Henao est un nom d'origine hispanique qui peut faire référence à:

Patronymes
 Ana Sofia Henao (né en 1982), mannequin colombien.
 David Henao (né en 1984), mannequin colombien.
 Juan Carlos Henao (né en 1971), footballeur international colombien.
 Sebastián Henao (né en 1993), coureur cycliste colombien.
 Sergio Henao (né en 1987), coureur cycliste colombien.